Шавія — берберський народ, що населяє північно-східні райони Алжиру, переважно гори Орес.
 Шавія — одна з мов зенетської групи північноберберської гілки берберо-лівійської сім'ї, мова народу шауя.
 Шавія — берберський музичний стиль регіону  Орес.